John Affleck – allenatore di baseball, pallacanestro e golf statunitense
 John Affleck – politico britannico